Корпус интегральной микросхемы (ИМС) — герметичная несущая система и часть конструкции, предназначенная для защиты кристалла интегральной схемы от внешних воздействий и для электрического соединения с внешними цепями посредством выводов.
Для упрощения технологии автоматизированной сборки (монтажа) РЭА, включающей в себя ИМС, типоразмеры корпусов ИМС стандартизованы.

В советских (российских) корпусах ИМС расстояние между выводами (шаг) измеряется в миллиметрах; для корпусов типа 1 и 2 — 2,5 мм, для корпуса типа 3 под углом 30 или 45° и для типа 4 — 1,25 мм.

Зарубежные производители ИМС измеряют шаг в долях дюйма, милах (1/1000 дюйма) или используют величину 1/10 или 1/20 дюйма, что в переводе в метрическую систему соответствует 2,54 и 1,27 мм.

В современных импортных корпусах ИМС, предназначенных для поверхностного монтажа, применяют и метрические размеры: 0,8 мм; 0,65 мм и другие.

Выводы корпусов ИМС могут быть круглыми, диаметром 0,3—0,5 мм или прямоугольными, в пределах описанной окружности 0,4—0,6 мм.

ИМС выпускаются в двух конструктивных вариантах — корпусном и бескорпусном.

При монтаже ИМС на поверхность печатной платы необходимо принять меры по недопущению деформации корпуса. С одной стороны, должна обеспечиваться механическая прочность монтажа, гарантирующая устойчивость к механическим нагрузкам, с другой — определённая «гибкость» крепления, чтобы возможная в процессе нормальной эксплуатации деформация печатной платы не превысила допустимые пределы механической нагрузки на корпус ИМС, влекущей за собой различные негативные последствия: от растрескивания корпуса ИМС с последующей потерей герметичности до отрыва подложки от корпуса.

Кроме того, схема размещения корпусов ИМС на печатной плате, зависящая от конструкции платы и компоновки на ней элементов, должна обеспечить:
 эффективный отвод тепла за счёт конвекции воздуха или с помощью теплоотводов;
 возможность покрытия влагозащитным лаком без попадания его на места, не подлежащие покрытию;
 свободный доступ к любой ИМС для её монтажа/демонтажа.

Бескорпусные микросхемы и микросборки 
Бескорпусная микросхема — это полупроводниковый кристалл, предназначенный для монтажа в гибридную микросхему или микросборку (возможен непосредственный монтаж на печатную плату). Обычно, после монтажа, микросхему покрывают защитным лаком или компаундом с целью предотвратить или снизить влияние негативных факторов окружающей среды на кристалл.

Корпусные микросхемы 
Большая часть выпускаемых микросхем предназначена для отправки конечному потребителю, и это вынуждает производителя предпринимать меры по сохранности кристалла и самой микросхемы. Для уменьшения действия окружающей среды на время доставки и хранения у конечного покупателя, полупроводниковые кристаллы разным способом упаковывают.

История различных видов корпусов 

Самые ранние интегральные схемы упаковывались в плоские керамические корпуса. Такой тип корпусов широко используется военными из-за его надёжности и небольшого размера. Коммерческие микросхемы
перешли к корпусам DIP (), сначала изготавливавшимися из керамики, а затем из пластика. В 1980-х годах количество контактов СБИС превысило возможности DIP корпусов, что привело к созданию корпусов PGA () и LCC (). В конце 80-х, с ростом популярности поверхностного монтажа, появляются корпуса SOIC (), имеющие на 30-50 % меньшую площадь чем DIP и на 70 % более тонкие и корпуса PLCC (). В 90-х начинается широкое использование plastic quad flat pack (PQFP) и TSOP () для интегральных схем с большим количеством выводов. Для сложных микропроцессоров, особенно для устанавливаемых в сокеты, используются PGA-корпуса. В настоящее время, Intel и AMD перешли от корпусов PGA к LGA (, разъём с матрицей контактных площадок).

Корпуса BGA () существуют с 1970-х годов.
В 1990-х годах были разработаны корпуса FCBGA (BGA, собранная методом перевернутого кристалла ), допускающие намного большее количество выводов, чем другие типы корпусов. В FCBGA кристалл монтируется в перевёрнутом виде и соединяется с контактами корпуса через столбики (шарики) припоя. Монтаж методом перевёрнутого кристалла позволяет располагать контактные площадки по всей площади кристалла, а не только по краям.

В настоящее время активно развивается подход с размещением нескольких полупроводниковых кристаллов в едином корпусе, так называемая «Система-в-корпусе» (, SiP) или на общей подложке, часто керамической, так называемый MCM ().

Корпуса ИМС, производившихся в СССР 
ИМС, произведённые в СССР до 1972 года, оформлены в нестандартные корпуса («Посол», «Вага 1Б», «Трапеция», «Тропа» и т. п.); их характеристики приведены в специальной технической документации на них, обычно ТУ.

Корпуса первых советских ИМС соответствовали требованиям ГОСТ 17467-72, который предусматривал четыре типа корпусов:
 тип 1: прямоугольный с выводами в пределах основания, перпендикулярно ему,
 тип 2: прямоугольный с выводами, расположенными за пределами основания, перпендикулярно ему,
 тип 3: круглый с выводами в пределах основания, перпендикулярно ему,
 тип 4: прямоугольный с выводами за пределами основания, параллельно плоскости основания.

Для обозначения типоразмера корпуса и его конструкции предусматривалось специальное условное обозначение, состоящее из четырёх элементов:
 цифра, обозначающая тип корпуса,
 две цифры, от 01 до 99, обозначающие типоразмер,
 цифра, обозначающая общее количество выводов,
 цифра, обозначающая номер модификации.

Режим и условия монтажа ИМС в РЭА по ОСТ 11 073.062-2001 (разработан ЦКБ Дейтон), с числом перепаек 2.

Цоколёвка ИМС советских и постсоветских лет выпуска часто совпадала со стандартом прототипов — функциональных аналогов серий 74 или 4000.

Чаще всего, массовые серии ИМС, производившиеся в СССР, были упакованы в следующие типы корпусов:

 201.9-1 (полимерный),
 201.12-1 (полимерный),
 201.14-1 и 201.14-12 (полимерный),
 201.14-8 и 201.14-9 (полимерный),
 201.14-10 (металлокерамический),
 201.16-6,
 201.16-13 (металлокерамический),
 238.12-1,
 238.16-1 и 238.16-2 (полимерный),
 238.16-5 (полимерный),
 238.18-13 (металлокерамический),
 238.18-3 (полимерный),

 238.24-1, 238.24-2, 238.24-6 и 238.24-7 (полимерный),
 301.8-2 (металлостеклянный),
 301.12-2 (металлостеклянный),
 401.14-4 (металлостеклянный),
 1101Ю.7-2,
 1102.8-1,
 1401Ю.5-1,
 1503Ю.11-1,
 1505Ю.17-1
 2101.8-1 (полимерный),
 2103.16-9 (полимерный),
 2104.12-1 (полимерный),

 2104.18-3 (полимерный),
 2104.18-1 (полимерный),
 2104.18-6 (полимерный),
 2120.24-1 (полимерный),
 2120.24-5 (полимерный),
 2120.24-6 (полимерный),
 2121.28-12,
 2121.29-1,
 4153.12-1 (полимерный),
 М04.10-1 и
 Ф08.16-1

BGA (Ball Grid Array) 

{| class="wikitable"
|-
! Номер SOT !! Количество выводов !! Габариты корпуса, особенности
|-
| SOT1018-1 || Корпус содержащий 256 шариков. || Квадратный корпус со стороной 17 мм, высотой 1,95 мм, шаг шариков 1 мм.
|}
См. также ниже LBGA и LFBGA.

 DBS (DIL Bent SIL) 

См. также ниже SIL DIL (Dual In-Line) 

См. также ниже HDIP DQFN (Depopulated Quad Flat-pack, безвыводной) 
Также, варианты:
DHVQFN (Depopulated Heatsink Very-thin Quad Flat-pack, безвыводной).
DHXQFN (Depopulated Heatsink eXtremely-thin Quad Flat-pack, безвыводной).

 HBCC (Heatsink Bottom Chip Carrier) 
 — английское название вентиляторного охладителя.

 HDIP (Heat-dissipating Dual In-line Package) 

 HSOP (Heatsink Small Outline Package) 

 HTSSOP (Heatsink Thin Shrink Small Outline Package) 

 HUQFN (Heatsink Ultra-thin Quad Flat-pack, безвыводной) 

 HVQFN (Heatsink Very-thin Quad Flat-pack, безвыводной) 

 HVSON (Heatsink Very-thin Small Outline; No-leads) 

 HWQFN (Heatsink Very-Very-thin Quad Flat-pack; No-leads) 

См. также HUQFN, HVQFN и HXQFN.

 HWSON (Heatsink Very-Very-thin Small Outline package; No leads) 

См. также HVSON и HXSON.

 HXQFN (Heatsink eXtremely-thin Quad Flat-pack; No-leads) 

См. также HUQFN, HVQFN и HWQFN.

 HXSON (Heatsink eXtremely Small Outline Package; No leads) 

См. также HVSON и HWSON.

 LBGA (Low-profile Ball Grid Array) 

См. также BGA и LFBGA.

LFBGA (Low-profile Fine-pitch Ball Grid Array)
См. также BGA и LBGA.

 LQFP (Low-profile Quad Flat Pack) 

 PicoGate 
См. также TSSOP и VSSOP.

 PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) 
PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) и СLCC (Ceramic Leaded Chip Carrier) представляют собой квадратный корпус с расположенными по краям контактами, предназначенный для установки в специальную панель (часто называемую «кроваткой»). В настоящее время широкое распространение получили микросхемы флэш-памяти в корпусе PLCC, используемые в качестве микросхемы BIOS на системных платах.

 QFP (Quad Flat Package) 
QFP (от ) — семейство корпусов микросхем, имеющих планарные выводы, расположенные по всем четырём сторонам.

Микросхемы в таких корпусах предназначены только для поверхностного монтажа; установка в разъём или монтаж в отверстия штатно не предусмотрен, хотя переходные коммутационные устройства существуют. Количество выводов QFP микросхем обычно не превышает 200, с шагом от 0,4 до 1,0 мм.

 QSOP (Quarter Size Outline Package) 

 RBS (Rectangular-Bent Single in-line) 
См. также SIL.

 SIL(Single In-Line) 
См. также DBS и RDS.

 SO (Small Outline) 
См. также HSOP.

 SSOP-II (Shrink Small Outline Package) 

 SSOP-III (Shrink Small Outline Package) 

 TFBGA (Thin Fine-pitch Ball Grid Array) 

 TQFP (Thin Quad Flat Package) 

 TSSOP-I (Thin Shrink Small Outline Package) 
См. также HT SSOP.

 TSSOP-II (Thin Shrink Small Outline Package) 
См. также HT SSOP и TVSOP.

 TVSOP (Thin Very Small Outline Package) 

 VFBGA (Very thin Fine-pitch Ball Grid Array) 

 VSO (Very Small Outline) 

 VSSOP (Very thin Shrink Small Outline Package) 

 XQFN (eXtremely thin Quad Flat package; No leads) 

 XSON (eXtremely thin Small Outline package; No leads) Примечания:
 Некоторые из приведённых в таблице корпусов известны под названием MicroPak.
 Некоторые из приведённых в таблице корпусов совместимы с NanoStar.
 Корпус с шагом выводов 0,5 мм («стандартный корпус» — 6 выводов) обозначен индексом GM Корпус с шагом выводов 0,5 мм («стандартный корпус» — 8 выводов) обозначен индексом GT Корпус с шагом выводов 0,5 мм («широкий корпус») обозначен индексом GD Корпус с шагом выводов 0,35 мм («короткий корпус») обозначен индексом GF Корпус с шагом выводов 0,35 мм, высотой 0,35 мм («короткий и тонкий корпус») обозначен индексом GS Корпус с шагом выводов 0,3 мм, высотой 0,35 мм («очень короткий и тонкий корпус») обозначен индексом GN'''

См. также 
 Интегральная схема
 Корпусирование интегральных схем
 Типы корпусов процессоров

Примечания

Ссылки 
 Package outline drawings

Микросхем